Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stéphane Huet che ha battuto in finale Werner Eschauer 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Attila Sávolt (secondo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

 Stéphane Huet (Campione)
 Christian Vinck (primo turno)
 Harel Levy (secondo turno)
 Christophe Van Garsse (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1999